Migliano ima više značenja:
 Migliano, Avellino
 Migliano, Lucca
 Migliano, Perugia
 Migliano, Pisa